Ulrich Oevermann ist der Name folgender Personen:

*Ulrich Oevermann (Soziologe) (1940–2021), deutscher Soziologe
Ulrich Oevermann (Fußballspieler) (* 1956), deutscher Fußballspieler